Masepin ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Masepin (* 1968), russischer Oligarch
 Nikita Dmitrijewitsch Masepin (* 1999), russischer Rennfahrer